Henri Denis (militair)
 Henri of Harry Dénis (Nederlandse voetballer)